В биатлонной программе X зимних Олимпийских игр было разыграно 2 комплекта наград. Соревнования проходили с 12 по 15 февраля 1968 года.

Медальный зачёт 
<div style="text-align:left;padding-right:15px">

12 февраля — Индивидуальная гонка на 20 км (мужчины) 

см. подробнее

15 февраля — Эстафета 4 х 7,5 км (мужчины) 

см. подробнее

Навигация